Marcus Nilsson eller Marcus Nilson kan avse:

Marcus Nilson – svensk ishockeyspelare född 1978
Marcus Nilsson (författare) – född 1967
Marcus Nilsson (fotbollsspelare) – född 1988
Marcus Nilsson (volleybollspelare) – född 1982
Marcus Nilsson (ishockeyspelare) - född 1991
Marcus Nilsson (friidrottare) - född 1991